Sindelbach ist ein Gewässername:
 Sindelbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Marlach, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Sindelbach (Körsch), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Körsch im Stadtteil Möhringen, Stuttgart, Baden-Württemberg
 Sindelbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) bei Oberölsbach, Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Sindelsbach, linker Zufluss der Loisach bei Sindelsdorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Sindlbach, Ort in der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern